Арриб () — мужское имя эпиротского происхождения.

 Арриб — царь Эпира из рода Пирридов, правивший в IV веке до н. э.
 Арриб — телохранитель Александра Македонского.